Аленкур:
 Аленкур () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Аленкур () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Аленкур () — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Аленкур-ла-Кот () — коммуна во Франции, департамент Мозель.